Арёгала () — город в Расейнском районе Литвы, второй по величине в районе.

Население 2,4 тыс. жит. (1968); На 1 июля: 2008 год — 3417 чел.; 2013 год — 2980 человек.

Название 
Нынешнее название город получил в 1925 году. Прежние наименования: Эйрагола, Эйраголы, Ерагола;.

География 
Расположен на реке Дубисе (приток Немана), в 46 км от железнодорожной станции Кедайняй.

Население

История 
В 1950—1962 годах Арёгала была центром Арёгальского района. Статус города с 28 декабря 1956 года.

Известные уроженцы 
 Шалкаускис, Стасис (1886—1941) — литовский философ и педагог.

Галерея

Примечания 

13. Statistics Lithuania, OSP. Population as of 1 July by town / city (2008—2013)

Ссылки 

 История Арёгалы
 Ariogala

Города Литвы
Населённые пункты Расейнского района